Châlonvillars je općina u departmanu Gornjoj Saoni u regiji Franche-Comtéu u istočnoj Francuskoj.

Izvori 
INSEE 

Općine u Haute-Saôni